Це список порід домашньої свині (Sus scrofa domestica).

Список

Примітки

Посилання